Cassina de' Pecchi peut désigner :
 Cassina de' Pecchi : commune italienne de Lombardie ;
 Cassina de' Pecchi : station du métro de Milan.